Världsmästerskap 2009 kan avse:

 Världsmästerskapen i alpin skidsport 2009
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 2009
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2009
 Världsmästerskapet i ishockey för damer 2009
 Världsmästerskapen i skidskytte 2009
 Formel 1-VM 2009
 Roadracing-VM 2009
 Världsmästerskapet i handboll för damer 2009
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2009
 Världsmästerskapen i friidrott 2009
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2009
 Världsmästerskapet i innebandy för damer 2009
 Världsmästerskapen i konståkning 2009
 Världsmästerskapen i orientering 2009
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2009
 Världsmästerskapen i simsport 2009
 Världsmästerskapen i skidorientering 2009
 World Touring Car Championship 2009